Ontario Scotties Tournament of Hearts 2012 – prowincjonalne mistrzostwa Ontario kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2012. Turniej finałowy odbył się w dniach 23-19 stycznia 2012 w Kenorze na lodowisku Kenora Curling Club.

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół Rachel Homan, który dotarł do finału i wynikiem 6:8 przegrał na korzyść Tracy Horgan.



Proces kwalifikacji 
 Northern Ontario 1. miejsce: Krista McCarville
 Northern Ontario 2. miejsce: Marlo Dahl
 Northern Ontario 3. miejsce: Tracy Horgan
 Northern Ontario 4. miejsce: Laura Pickering
 Regiony 1 i 2: Cathy Auld, Rachel Homan
 Regiony 3 i 4: Allison Nimik, Kathy Brown
 Challenge Round: Sherry Middaugh, Jenn Hanna

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał

Półfinał

1-2

3-4

Round Robin

Sesja 1. 
23 stycznia 2012; 19:00

Sesja 2. 
24 stycznia 2012; 14:00

Sesja 3. 
24 stycznia 2012; 19:00

Sesja 4. 
25 stycznia 2012; 14:00

Sesja 5. 
25 stycznia 2012; 19:00

Sesja 6. 
26 stycznia 2012; 14:00

Sesja 7. 
26 stycznia 2012; 19:00

Sesja 8. 
27 stycznia 2012; 14:00

Sesja 9. 
27 stycznia 2012; 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 2012 Ontario Scotties Tournament of Hearts 

2012 w curlingu
2012
2012 w Kanadzie